

VHF

America settentrionale e meridionale

Regno Unito

Repubblica d'Irlanda

Europa occidentale

Il canale 2A venne aggiunto nel 1958  dalla Radiotelevisione Austriaca ORF, per poter trasmettere dal trasmettitore di Sankt Pölten-Jauerling il proprio (allora unico) canale televisivo. Ciò accadde poiché questo trasmettitore si trova in vicinanza dei Paesi dell'Europa Orientale che adottavano una griglia di canali diversa (vedi sotto). Affinché non vi fossero disturbi causati da interferenze tra i due sistemi si decise di adattarsi al sistema dell'Europa Orientale dando origine a questo canale. In seguito allo switch-off della televisione analogica, questa frequenza (usata per ultimo da ORFeins) è stata spenta definitivamente il 22 ottobre 2007 .

Francia

 Nota: Il canale 1 usava un precedente sistema a 441 linee che fu dismesso nel 1956.

Territori d'oltremare di Francia

Italia

Europa orientale

Marocco

Australia

Nuova Zelanda

Giappone

Repubblica Popolare Cinese

Repubblica Cinese (Taiwan)

Indonesia

Sudafrica

Angola

Costa d'Avorio

UHF

America settentrionale e meridionale

Regno Unito, Hong Kong e Sudafrica

Europa occidentale

Francia

Europa orientale

Australia

Giappone

Repubblica Popolare Cinese

Voci correlate
Ultra High Frequency
Very High Frequency
Televisione

Collegamenti esterni

Liste di televisione